Dicoryne är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av George James Allman 1859. Dicoryne ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Dicoryne